Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Abierto GNP Seguros) van 2020 vond plaats van 2 tot en met 8 maart 2020 in de Mexicaanse stad Monterrey. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Garbiñe Muguruza was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Elina Svitolina uit Oekraïne, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als negende geplaatste Tsjechische Marie Bouzková in drie sets. Svitolina wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Monterrey op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijftiende WTA-titel, de eerste sinds anderhalf jaar. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was via een wildcard voor het toernooi uitgenodigd. Zij strandde al in de eerste ronde – de als tweede geplaatste Britse Johanna Konta was in twee sets te sterk voor de Breese.

De Nederlandse Arantxa Rus bereikte de halve finale – daarin was zij niet opgewassen tegen de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Asia Muhammad en Maria Sanchez had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Sanchez speelde samen met Monique Adamczak, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij sneuvelden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Georgina García Pérez en Sara Sorribes Tormo, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Kateryna Bondarenko en Sharon Fichman won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Miyu Kato en Wang Yafan in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Oekraïense Bondarenko had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Canadese Fichman drie.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Tamara Zidanšek uit Slovenië – zij verloren meteen hun openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Monterrey 2020
Monterrey